Plaats in Indonesië
 Wangkal (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Wangkal (Krembung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java